Nicola III o Niccolò III – papa della Chiesa cattolica
Nicola III di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria
 Nicola III Grammatico – patriarca ecumenico di Costantinopoli